Бе́лые но́чи — ночи, в течение которых естественное освещение остаётся достаточно высоким, то есть вся ночь состоит лишь из сумерек. Явление наблюдается в умеренных и высоких широтах перед летним солнцестоянием и после него.

Где наблюдаются белые ночи 
Время наступления белых ночей и их продолжительность зависит от географической широты. Точного астрономического определения понятия «белые ночи» не существует. Например, под этим может пониматься явление, когда вся ночь представляет собой интервал непрерывных гражданских сумерек от захода до восхода солнца.

В интервале гражданских сумерек максимальный угол нахождения центра солнечного диска под линией горизонта составляет 6°. При таких условиях белые ночи могут наблюдаться только на широтах выше 60°34′ (это на 6° ниже широты полярного круга). Однако имеющий символическое название «Город белых ночей» Санкт-Петербург находится немного южнее (центр — на широте 59°56′). Там гражданские сумерки на некоторое время переходят в навигационные сумерки. Самая светлая ночь приходится на 21—22 июня, её продолжительность составляет 5 часов 12 минут, а в истинную полночь (момент нижней кульминации) солнце заходит за горизонт примерно на 7°. В Санкт-Петербурге существует так называемый «официальный» период белых ночей — с 11 июня по 2 июля. Вместе с тем, многие считают началом белых ночей 25—26 мая, а концом — 16—17 июля. В эти дни в полночь Солнце опускается за горизонт примерно на 9°. Таким образом, светлые ночи в местностях и на более низких широтах, например, 57°, где гражданские сумерки на 4 часа переходят в навигационные, часто называют белыми.

Белые ночи без навигационных сумерек в широтах ниже полярного круга наблюдаются в период солнцестояния, а также до и после него в течение тем большего количества ночей, чем выше широта местности. По мере приближения к солнцестоянию ночи становятся всё светлее, достигая максимума освещённости в ночь солнцестояния. В широтах выше полярного круга белые ночи наблюдаются в течение двух — четырёх недель до наступления полярного дня и после его окончания.

В России 

Города, где наблюдаются белые ночи — по определению, данному в Большой советской энциклопедии — Солнце опускается за горизонт до 7° (перечислены от самых светлых и продолжительных к самым тёмным и коротким белым ночам, с населением более 30 тыс.):
66,1° — Новый Уренгой;
66,0° — Усинск;
65,5° — Надым;
65,1° — Печора;
64,6° — Северодвинск;
64,5° — Архангельск;
63,8° — Муравленко;
63,4° — Ухта;
63,2° — Ноябрьск;
62,8° — Мирный;
62,5° — Мирный;
62,3° — Когалым;
62,1° — Нягань, Радужный;
62,0° — Якутск;
61,8° — Петрозаводск;
61,7° — Сыктывкар;
61,6° — Лянтор;
61,3° — Лангепас, Сургут;
61,1° — Нефтеюганск;
61,0° — Мегион, Нижневартовск, Ханты-Мансийск;
60,7° — Выборг, Пыть-Ях, Стрежевой;
59,9° — Санкт-Петербург;
59,8° — Краснотурьинск;
59,6° — Магадан, Серов, Соликамск.

Белые ночи также можно наблюдать в городах выше широты полярного круга — 3 недели до наступления полярного дня и столько же после его окончания. В этих городах белая ночь постепенно светлеет, пока солнце не перестаёт заходить за горизонт, и не наступает полярный день:
69,4° — Норильск;
69,0° — Мурманск;
67,9° — Мончегорск;
67,6° — Нарьян-Мар;
67,6° — Апатиты;
67,5° — Воркута;
66,5° — Салехард.

За пределами России 
 На всей территории: Финляндии, Исландии, Антарктиды.
 На большей части территории: Швеции, Норвегии, Дании (Фарерские острова, Гренландия).
 На меньшей части территории: Эстонии (на севере), Великобритании (Оркнейские и Шетландские острова в Шотландии, а также Южные Оркнейские острова в Антарктике), США (почти вся Аляска, за исключением южных районов), Канады (северные районы).

На полюсах 
На Северном и Южном полюсах белая ночь наблюдается непрерывно в течение примерно 15—16 дней до восхода солнца и столько же после его захода. На Северном полюсе это периоды с 3 по 18 марта и с 26 сентября по 11 октября, на Южном — с 23 марта по 7 апреля и с 7 по 21 сентября.

Белые ночи и состояние стратосферы 
Белые ночи могут наблюдаться и в более близких к экватору широтах в том случае, когда в стратосферу попадает мелкодисперсная взвесь, рассеивающая солнечный свет на больших высотах после захода солнца. В частности, такое явление наблюдалось после падения Тунгусского метеорита.

Белые ночи как культурное явление

Санкт-Петербург 

Белые ночи — своеобразный символ Санкт-Петербурга: в это время года в городе проходят различные фестивали, концертные программы и народные гулянья. Период белых ночей предваряется празднованием Дня основания города 27 мая. В двадцатых числах июня проходит праздник выпускников школ — «Алые паруса». Образ «белых ночей» широко используется в искусстве и литературе. Под торговой маркой «Белые ночи» в Санкт-Петербурге выпускается ряд кондитерских изделий. «Белые ночи» — российский международный турнир по бадминтону. Этап Кубка Европы по бадминтону (челленджер) с 2007 года. Место проведения — Гатчина (Ленинградская область). Ежегодно проводится Международный конкурс-фестиваль детско-юношеского творчества «Звуки и краски белых ночей». Проводится фестиваль искусств «Звезды белых ночей». Государственной Филармонией джазовой музыки совместно с Комитетом по культуре Правительства Санкт-Петербурга с 1994 проводится Петербургский фестиваль джаза «Свинг белой ночи».

Нижневартовск 
С 1975 года в Нижневартовске (широта около 61°) проводится фестиваль белых ночей. Период празднования белых ночей в Нижневартовске каждый год назначается администрацией города. В 2009 году праздник продлился два дня — 12 и 13 июня, а в 2010 году 3 дня с 11 по 13 июня. «Самотлорские ночи», как ещё называют это празднование, обычно подразумевает комплекс различных народных гуляний, концертов, выставок и т. д.

В искусстве 

 О белых ночах не один раз писал А. С. Пушкин.

Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла,
И, не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.

 Ф. М. Достоевский написал повесть «Белые ночи», по мотивам которой не один раз снимали фильмы.

 Белая ночь упоминается в песне «Долго будет Карелия сниться» (музыка Александра Колкера, слова Кима Рыжова).

Белая ночь опустилась безмолвно на скалы,
Светится белая, белая, белая ночь напpолёт.
И не понять, то ли небо в озёра упало,
И не понять, то ли озеpо в небе плывет.

 В романе эстонского писателя Августа Гайлита «Тоомас Нипернаади» одна новелла носит название «Белые ночи».
 Одна из самых популярных песен группы «Форум» называлась «Белая ночь» (вышла в альбоме «Белая ночь»).
 Юрий Шевчук, рок-музыкант и лидер группы «ДДТ», часто обращающийся в своём творчестве к Петербургу, написал также мрачно-лирическую песню «Белая ночь», официальный клип которой снят в манере, изображающей сумерки белых ночей.

См. также

Примечания

Ссылки 

 Информация на сервере www.peterburg.ru
 Учёные: белые ночи могут стать причиной ожирения
 ВИДЕО: Белые ночи

Природные явления
Ночи с личным именем